Le terme ligne 41 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Réseau express régional 
 Ligne 41 (S-Bahn de Berlin)

Tramway 
Belgique 
 Ancienne ligne 41 du tramway vicinal d'Anvers
 Ancienne ligne 41 du tramway vicinal de Charleroi

Hongrie
 Ligne 41 du tramway de Budapest.

Voir aussi 
  

41